„Szkülla” írásmódú vagy kiejtésű témák:
Szkülla, a megarai Niszosz király leánya, aki beleszeretett a szülővárosát ostromló Minószba
Szkülla, Phorküsz és Kétó leánya, az Odüsszeia szörnyetege
Skylla, Peter Schneider regénye (2005)